Szerov, orosz családnév
Szerov, település Oroszország Szverdlovszki területén